Кристиан Олде Волберс (, 5 августа 1972, Антверпен) — бельгийский музыкант и продюсер. В настоящее время является участником метал-групп Vio-Lence и Powerflo, где играет на бас-гитаре. Наибольшую известность Волберс получил, будучи в составе индастриал-метал-группы Fear Factory, в составе которых он записал пять альбомов, из них три в качестве бас-гитариста (трилогия Demanufacture — Obsolete — Digimortal), а в двух он играл на основной гитаре (Archetype и Transgression). После Fear Factory появлялся в разных группах, а также занимался продюсерством, иногда используя псевдоним «The Edgecrusher». Кроме работы в студии и живых выступлений, участвовал в записи саундтреков для фильмов и видеоигр.

Биография

Fear Factory 
Кристиан Волберс родился в Антверпене, Бельгия и переехал в США в 1993 году. В декабре 1993 года Кристиан прошёл прослушивание в Fear Factory в качестве басиста. Он выступал с группой на живых выступлениях, но на следующем альбоме Demanufacture его бас не появился — Дино Касарес решил переписать многие партии баса, а на то, чтобы Волберс смог выучить и перезаписать свои партии, времени у группы не оставалось, и Касарес сыграл их сам. Тем не менее он был отмечен как басист альбома в буклете. Также Волберс признался, что внёс вклад в написание песен «Demanufacture» и «Pisschrist». В дальнейших альбомах — Obsolete 1998 года и Digimortal 2001 года — Волберс был полноценным бас-гитаристом и соавтором песен. В 2002 году группа распалась, а когда в 2003 году она по инициативе Раймонда Эрреры и Кристиана воссоединилась, Волберс перешёл на гитару, встав на место Дино Касареса. В 2003 году Волберсу предложили должность басиста в сольной группе Оззи Осборна после того, как он несколько недель играл с Оззи, гитаристом Заком Уайлдом и барабанщиком Майком Бордином. В конце концов он отклонил это предложение, чтобы полностью сконцентрироваться на работе в Fear Factory. В 2004 году на новом лейбле был записан альбом Archetype, в котором, по словам Волберса, благодаря минимальному давлению со стороны лейбла и отсутствия Касареса, была достигнута наибольшая творческая свобода за весь период его работы в Fear Factory. В 2005 году вышел альбом Transgression. Он был разгромлен критиками и не смог получить одобрения публики, его называли худшим в дискографии. Впоследствии Волберс сетовал на нехватку времени и вспоминал, что не был полностью удовлетворён качеством финальной записи. В 2006 году группа приостановила деятельность, а участники сосредоточились на сольных проектах или сотрудничестве с другими коллективами.

В 2009 году Волберс и барабанщик Раймонд Эррера решили не возвращаться в Fear Factory, когда вокалист Бертон Белл решил второй раз воссоединить Fear Factory с Дино Касаресом, басистом Байроном Страудом и барабанщиком Джином Хогланом.

После Fear Factory (2006—2016) 
В 2006 году Волберс отыграл три концерта с Korn во время их европейского турне в поддержку альбома See You on the Other Side, подменяя Роя Паттерсона.

В 2008 году Кристиан сформировал новую группу Burn It All, в которую также входят Раймонд Эррера (ударные) и бывший вокалист Damageplan Патрик Лахман. Они разместили демо-сэмплер на своей странице в MySpace. У Волберса также был проект Arkaea с Эррерой, Джоном Ховардом и Пэтом Кавана из группы Threat Signal. 14 июля 2009 года вышел их единственный альбом Years in the Darkness.

В начале 2014 года Волберс попал в серьёзную аварию на мотоцикле, в результате чего получил серьёзные травмы, в том числе переломы рук, ног и рёбер. Ему пришлось вести уроки игре на гитаре по Skype, чтобы покрыть свои медицинские счета.

В июле 2016 года Волберс присоединился к Threat Signal в качестве басиста в туре «Under Reprisal Anniversary» и, как ожидалось, перейдёт в группу в качестве постоянного басиста.

Powerflo, Vio-lence (2017-настоящее время) 
В 2017 году Олде Волберс сформировал новую группу Powerflo, в которую также вошли Сенен Рейес, Рой Лосано, Билли Грациадей и Фернандо Шефер. В том же году группа выпустила одноимённый дебютный альбом.

В 2020 году Волберс присоединился к  Vio-lence в качестве замены басиста первоначального состава Дина Делла, который покинул реюнион по личным причинам. В 2022 году группа выпустила первый за 29 лет релиз — мини-альбом Let the World Burn.

Гостевые появления 
Волберс появился в качестве гостя на альбоме Infinity музыканта Девина Таунсенда. Он поучаствовал в записи альбома Godsflesh группы God Forbid в качестве бэк-вокалиста и продюсера. Среди его других продюсерских работ есть такие альбомы, как Murder the Dance от Bleed the Sky, Under Reprisal — первый альбом группы Threat Signal, Till it Bleeds группы End the Rope и другие. Волберс сыграл на гитаре в EP This World брейкбит-коллектива The Autobots. Также Волберс участвовал в записи двух песен дебютного альбома группы Soulfly.

Также Волберс сотрудничал с различными исполнителями хип-хопа, став басистом и соавтором на альбоме Снуп Дога Paid tha Cost to Be da Boss и на альбомах Cypress Hill Stoned Raiders и Skull & Bones.

Спорт 
В юности Волберс увлекался футболом, играв на позиции вратаря. Волберс-футболист находился в составе академии футбольного клуба «Герминал Экерен» и, по утверждению самого Кристиана, даже сидел в запасе на нескольких играх второго дивизиона Бельгии. В возрасте 17 лет он получил дисквалификацию за татуировки и длинные волосы, и в итоге молодой Кристиан бросил профессиональный футбол, решив сосредоточиться на музыке. Уже будучи знаменитым гитаристом, Волберс играл за лос-анджелесский полупрофессиональный клуб «Голливуд Юнайтед».

Волберс является основателем и одним из владельцев фирмы по производству вратарских перчаток и спортивной экипировки Aviata Sports.

Дискография

С Fear Factory 
В качестве бас-гитариста
 Demanufacture (1995) («Total Harmonic Distortion»; указан как участник, но в итоговой записи не участвовал)
 Obsolete (1998)
 Digimortal (2001) («Subsonic Assassin», «Auxiliary Resonator»)
В качестве гитариста
 Archetype (2004)
 Transgression (2005)

С Arkaea 
 Years in the Darkness (2009)

С Powerflo 
 Powerflo (2017)

С Vio-lence 
 Let the World Burn (2022)

Гостевые появления 
 A.N.I.M.A.L. — Poder Latino (1998)
 Devin Townsend — Infinity (1998)
 Soulfly — Soulfly (1998)
 Cypress Hill — Skull & Bones (2000)
 Kurupt — Space Boogie: Smoke Oddessey (2000)
 Cypress Hill — Stoned Raiders (2001)
 Snoop Dogg — Paid tha Cost to Be da Boss (2002)
 Roadrunner United — The All Star Sessions (2005)
 Threat Signal — Under Reprisal (2006)
 Isolated Antagonist — Oblivion (2017)
 S7IGMA — Dogmatic Death — (2021)

Продюсерские работы 
 Threat Signal — Under Reprisal (2006)
 Bleed the Sky — Murder the Dance (2007)
 Mnemic — Passenger (2007)
 End of the Rope — Till It Bleeds (2008)
 God Forbid — Earthsblood (2009)
 Our Last Enemy — Fallen Empires (2010)
 Sunflower Dead — (2011)
 Sylencer — A Lethal Dose of Truth (2012)

Инструменты и оборудование 
Оборудование, использовавшееся Волберсом в составе Fear Factory, включает:

Гитарное оборудование:
 7 string customshop Jackson guitars
 EMG pick ups
 Fender strings
 Tunamatic bridges and several models with floyd rose trems
 Marshall el 34’s 100/100 power amps
 Marshall Mode 4 straight 4x12 cabs
 Custom Audio Switching Systems
 Kriz Kraft & A&s flight cases
 Dunlop 88 mm tortex picks
 Marshall Jmp-1 preamps
 Sansamp PSA-1 preamps
 Lexicon MPX G2 EFX processer
 Korg DTR 2000 tuners
 Behringer Intellegate
 Peterson strobe tuners

Басовое оборудование:
 4 & 5 string Customshop Fender basses
 Ampeg SVT 2 & SVT 4 amplifiers
 Ampeg 8x10 Cabs
 Fender strings
 Dunlop Triangle 88 mm tortex picks
 Ampeg BSP-1 preamps
 Sansamp psa-1 preamps
 Custom Audio Switching Systems
 Korg DTR 2000 tuners
 EMG pick ups
 Custom king upright double basses

Студийное оборудование:
 Mac G4 dual 1.25 gig
 22 inch mac flatscreen
 Logic 6 platnium
 Native instruments
 Absynth
 FM7synth
 Korg triton
 Kawai 5000
 Korg Karma synth
 Kurzweil K2600
 Nord lead 3 synth
 MPC 2000 and MPC 2000 XL
 Yamaha NS 10’s & Event monitors
 Rme DSP multiface
 Universal Audio 6176
 Line 6 bass & guitar pods
 Rosetta Ad convertor
 3800 dat panasonic
 Vestax digital turntable
 Vestax Mixstick and PMC 05pro mixers
 Pioneer Digital Cd turntables
 Technics 1200’s

Примечания

Ссылки 
 
 Кристиан Олде Волберс на сайте КиноПоиск

Гитаристы США
Гитаристы Бельгии
Бас-гитаристы США
Бас-гитаристы Бельгии
Ритм-гитаристы
Музыканты рэп-метала
Музыканты трэш-метала
Музыканты грув-метала
Музыканты индастриал-метала